Le redressement est une notion présente dans plusieurs domaines comme:

Construction
Redressement - Remettre un plancher ou tout autre ouvrage de niveau (Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (charpente), Carilian, 1814)

Juridique 
Le redressement judiciaire est la situation juridique dans laquelle est placé un commerçant, un professionnel libéral ou une entreprise lorsqu'il est en cessation de paiements.
Le redressement fiscal
Maison de redressement

Électricité 
Le redressement est une fonction électronique opérée par un redresseur.